Beever ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Beever (* 1973), britischer Ruderer
 Emanuel van Beever (1876–1912), niederländischer Maler
 Julian Beever (* 1959), britischer Künstler

Siehe auch:
 Bever
 Beaver
 Beevor